«Party Monster» () ― песня канадского певца и автора песен The Weeknd с его третьего студийного альбома Starboy (2016). Песня была выпущена для цифровой загрузки 18 ноября 2016 года вместе с «I Feel It Coming» с участием французского электронного дуэта Daft Punk в качестве промо-синглов. Позже она была отправлена на urban contemporary radio 6 декабря 2016 года в качестве третьего сингла с альбома. В песне присутствует бэк-вокал американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей.

Композиция
«Party Monster» — трэп песня, написанная в тональности ми минор в обычном времени с темпом 77 ударов в минуту. Песня следует последовательности аккордов E♭m–D♭–C♭–D♭.

Видеоклип
Премьера музыкального клипа состоялась 12 января 2017 года. Режиссер — BRTHR. В видео были показаны автомобили Mazda RX-7 FC3S и Lamborghini Murcielago.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

Синглы Republic Records
Песни The Weeknd
Песни, написанные The Weeknd
Песни, написанные Ланой Дель Рей
XO (лейбл)